

Міфологія 
 Фенікс — чарівний міфічний птах;
 Фенікс або Фойник — син Агенора, цар Фінікії в грецькій міфології;
 Фенікс — син Амінтора, герой Іліади Гомера;

Персони доби античності 
 Фенікс з Тенедоса — давньогрецький полководець доби діадохів, намісник Геллеспонтської Фригії;
 Фенікс Фіванський — один з ватажків повстання фіванців проти Александра Македонського;
 Фенікс — згідно з Павсанієм, молодший син Антигона Одноокого, дослідники ототожнюють його з іншим сином — Філіппом;
 Фенікс з Колофона — давньогрецький поет, фрагменти його творів збереглися у Афінея.
 Фенікс — скульптор, учень Лісіппа.

Географія 
 Фінікс () — низка населених пунктів у США;
 Острови Фенікс — архіпелаг у Тихому океані;

Культура та мистецтво

Фільми 
 Фенікс — американський фільм 1988 року;
 Фенікс — німецький фільм 2014 року;

Гурти 
 Фенікс (гурт) — російський рок-гурт;

Альбоми 
 Фенікс (альбом Арії) — одинадцятий студійний альбом російського гурту Арія;
 Феникс (альбом Епідемії) — демо-альбом гурту Епідемія;
 Феникс (альбом Олени Нікітаєвої) — альбом Олени Нікітаєвої;
 Феникс (альбом Касти) — сольний альбом Хаміля, участника гурту Каста;

Інше 
 Театр ла Феніче — оперний театр у Венеції;
 Фенікс (видавництво) — видавництво в м. Києві;

Спорт 
 «Фенікс» — український футбольний клуб з Бучі
 «Фенікс» — бразильський футбольний клуб з Барра-Манси
 «Фенікс» — естонський футбольний клуб з Йихви
 «Фенікс» — уругвайський футбольний клуб з Монтевідео
 «Фенікс» — аргентинський футбольний клуб з Пілара
 «Фенікс» — український дитячий футзальний клуб з Харкова
 «Фенікс-Іллічовець» — український футбольний клуб

Техніка 
 Фенікс (космічний апарат)  — космічний зонд відправлений на Марс

Прізвище 
 Лорен Фенікс (;  1979) — колишня канадська порноакторка.
 Рівер Фенікс (; 1970—1983) — американський кіноактор та музикант, старший брат актора Хоакіна Фенікса;
 Хоакін Фенікс (;  1974) — американський кіноактор, молодший брат актора Рівера Фенікса

Інше 
 Фенікс — сузір'я;
 Фенікс — добровольчий батальйон, створений при 79-й окремій аеромобільній бригаді Збройних сил України.
 Фенікс (порода курей)

Див. також 
 Phoenix (значення)